Skift kan syfta på:
 Skifttangent – på tangentbord ursprungligen att lyfta korgen med typbärare
 Skiftarbete – en verksamhet under olika delar av dygnet
 Skift – när ett binärt tal flyttas en position åt höger eller vänster